

Botanique 
 Amaryllis, genre de plantes à bulbes, seules Amaryllis véritables pour les botanistes
 Amaryllis, nom vernaculaire ambigu qui peut désigner en français des plantes à fleurs appartenant à des genres botaniques différents, de la famille des  selon la classification classique

Zoologie 
 Amaryllis, un papillon

Prénom 
Amaryllis est un prénom féminin floral fêté le 5 octobre comme Sainte Fleur.

Littérature 
 Amaryllis, pastorale en cinq actes de Tristan L'Hermite publiée en 1653
 Prendre son pied avec Amaryllis, nouvelle de science-fiction

Musique 
 Amaryllis, une gavotte du Ballet comique de la reine (1581) de Balthazar de Beaujoyeulx dont le titre à l'origine fut "le son de la Clochette", ensuite popularisée en un arrangement du  par Henry Ghys, qui l'avait faussement attribuée à l'air "Amaryllis" de Louis XIII. 
 Amaryllis, un air du  composé par Louis XIII de France
 Amaryllis, un album du groupe Shinedown
 Amaryllis, un single du duo Wink
 Amaryllis, le  du , dit "Ulysse", d'Olivier Greif

Divers 
 (1085) Amaryllis, un astéroïde
 Opération Amaryllis, une opération militaire menée en 1994 au Rwanda pour évacuer les Français lors du génocide
 Amaryllis, un yacht à moteur de luxe de  de long

Notes et références